Waite kan som auktorsförkortning betyda:

 Edgar Ravenswood Waite
 Merton Benway Waite

Robotskapade auktorsförkortningar